De Kazachse voetbalclub Aqtöbe FK speelt sinds 2006 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Kazachstan
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Aqtöbe FK
Aqtöbe FK